NOC*NSF, Nederlands Olympisch Comité*Nederlandse Sport Federatie
Nationaal Olympisch Comité
Staatsoliemaatschappij (National oil company), een aanduiding gebruikt voor allerlei oliebedrijven
Nederlandsche Oost Compagnie, een nationaalsocialistische organisatie tijdens de Tweede Wereldoorlog
Netherlands Offshore Company, Nederlandse Maatschappij voor Werken Buitengaats, een voormalig verbond van Nederlandse bedrijven
Network operations center (afkorting), voor beheer van telecommunicatie- of computersystemen
NOCKralingen, een Rotterdamse amateurvoetbalclub (fusie NOC en sc Kralingen)
Nursing Outcomes Classification, een classificatie van zorgresultaten

Zie ook 
 NOK (doorverwijspagina)